

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Elsie – villaggio della Contea di Clinton, Michigan
 Elsie – villaggio della Contea di Perkins, Nebraska

Musica
 Elsie – album del 2011 dei The Horrible Crowes

Onomastica
 Elsie – variante inglese del nome proprio di persona femminile Elsa